Udvardi Cserna János (18–19. század) katonai szakíró
 Udvardy Cserna János (1795–1890) mezőgazdász, agrármérnök, népdalgyűjtő